Didymosphaeria är ett släkte av lavar. Didymosphaeria ingår i familjen Didymosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymosphaeria